Titus Hoenius Severus ist der Name folgender Personen:

* Titus Hoenius Severus (Konsul 141), römischer Konsul
 Titus Hoenius Severus (Konsul 170), römischer Suffektkonsul